John Tait ist der Name folgender Personen:

* John Tait (Schauspieler) (1871–1955), australischer Schauspieler 
 John Tait (Leichtathlet) (1888–1971), kanadischer Mittel- und Langstreckenläufer
 John Tait (Rugbyspieler) (* 1973), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 John Tait (Footballspieler) (* 1975), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 John Robinson Tait (1834–1909), US-amerikanischer Landschaftsmaler, Dichter, Kunstkritiker und Reiseschriftsteller
 John W. Tait (* 1945), britischer Ägyptologe